Der Bankraub ist Filmtitel:
 Der Bankraub (2016)
 Harter Brocken: Der Bankraub, 2017